Music, Madonna albuma
 Music, Madonna dala
 Music, Carole King albuma
 Music, Girugamesh albuma
 Music (An Echo Deep Inside), Gigi D'Agostino kislemeze
 Music (Michel Petrucciani-album)
 Music (Cute-dal)
 Music (Sakanaction-dal)
 Music (Sisido Kavka-dal)